Pouldu est le nom donné à l'embouchure du fleuve côtier français de Bretagne la Laïta.

Le Pouldu est le nom d'un port de la commune de Clohars-Carnoët à l'embouchure de la Laïta, qui a attiré de nombreux artistes, principalement à la fin du  et au début du .

Étymologie 
C'est un nom breton composé de poull, mare, et du, noir.

Noms de lieu 

C'est également un nom de lieu relevé dans plusieurs communes de Bretagne:
 en Loire-Atlantique, à Guérande, Escoublac,
 en Morbihan, à Saint-Aignan, Landévant, Pluméliau.